Die CIMB Malaysian Open Squash Championships 2012 fanden vom 12. bis 15. September 2012 in Kuala Lumpur, Malaysia statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2012/13 und gehörte zur Wertungskategorie International 50. Das Turnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2012/13 und gehörte zur Wertungskategorie WSA Gold 60.

Titelverteidiger bei den Herren war Grégory Gaultier, der nicht erneut antrat. Tarek Momen besiegte im Endspiel Mohamed Elshorbagy mit 12:10, 6:11, 12:10, 8:11 und 14:12. Bei den Damen setzte sich Raneem El Weleily mit 12:10, 11:13, 11:6 und 11:2 im Finale gegen Nicol David durch, die das Turnier die letzten sieben Austragungen in Folge gewonnen hatte.

Das Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus 16 Spielern bei den Herren und 32 Spielerinnen bei den Damen, davon waren je vier bzw. acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die vier besten Spieler bei den Herren und die 16 besten Spielerinnen bei den Damen wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Mohd Nafiizwan Adnan und Siti Munirah Jusoh jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 50.000 US-Dollar und 70.000 US-Dollar bei den Damen.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2012/13
WSA World Tour 2012/13
2012